

Austria 
 Lilienfeld – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Lilienfeld – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld

Osoby 
 Flora Lilienfeld – polska botaniczka
 Georg von Lilienfeld – niemiecki dyplomata
 Jean-Paul Lilienfeld – francuski reżyser
 Julius Edgar Lilienfeld – polski fizyk

Inne 
 Lilienfeld – opactwo